Wosnessenskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wosnessenskoje (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Wosnessenskoje (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Wosnessenskoje (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Wosnessenskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Wenzlowischken, Kreis Stallupönen, 1938–1946 Wenzbach, Kreis Ebenrode, Ostpreußen)
 Wosnessenskoje (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Wosnessenskoje (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Wosnessenskoje (Nischni Nowgorod, Bogorodsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Bogorodsk
 Wosnessenskoje (Orjol), in der Oblast Orjol
 Wosnessenskoje (Perm), in der Region Perm
 Wosnessenskoje (Pskow), in der Oblast Pskow
 Wosnessenskoje (Tschuwaschien, Porezkoje), in der Republik Tschuwaschien, Rajon Porezkoje
 Wosnessenskoje (Tschuwaschien, Urmary), in der Republik Tschuwaschien, Rajon Urmary

Siehe auch:
 Wosnessensk
 Wosnessenskaja (Begriffsklärungsseite)
 Wosnessenske (Begriffsklärungsseite)
 Wosnessenski (Begriffsklärungsseite)